Етьєн, Етьєнн () — французьке прізвище:

 Етьєнни — родина французьких друкарів та видавців-гуманістів;
 Полін Етьєн — бельгійська акторка;
 Робер Етьєн — французький друкар, видавець і лексикограф.